Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Sims:

  – cacciatorpediniere della classe Sims, varato nel 1939 e affondato in combattimento nel 1942.
  – cacciatorpediniere di scorta della classe Buckley, varato nel 1943 e radiato nel 1946.